Adolphe  peut désigner :
 Adolphe , comte de Berg (1101-1106) ;
 Adolphe , comte de Schaumbourg (1106-1130) et de Holstein (1111-1130) ;
 Adolphe , comte d'Altena et de La Marck (1199-1249) ;
 Adolphe , comte de Waldeck (1228–1270) ;
 Adolphe  (1300-1327), comte palatin du Rhin titulaire de 1319 à 1327 ;
 Adolphe  (1307-1370), comte de Nassau-Idstein (1361-1370) et de Nassau-Wiesbaden (1361-1370) ;
 Adolphe  (1373-1448), comte de La Marck, comte puis duc de Clèves à partir de 1417 ;
 Adolphe , duc de Schleswig (1427-1459) ;
 Adolphe , prince de Schaumbourg-Lippe (1860–1893).

Voir aussi 
 Adolphe-Frédéric  (1588-1658), duc de Mecklembourg-Schwerin de 1592 à 1634
 Adolphe-Frédéric de Holstein-Gottorp, (1710-1771) prince-évêque de Lübeck (1727/1751) puis roi de Suède 
 Frédéric-Adolphe de Suède (1750-1803)
 Adolphe-Frédéric de Mecklembourg-Schwerin (1873-1969)